Grupno prvenstvo Splitskog nogometnog podsaveza je predstavljalo ligu petog ranga nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1967./68. 
Sudjelovalo je 7 klubova, a prvak je bilo "Jedinstvo" iz Srinjina.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 
podebljan rezltat - igrano u prvom dijelu lige (1. – 7. kolo), odnosno prva utakmica između klubova 
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (8. – 14. kolo), odnosno druga utakmica između klubova   
 prekrižen rezultat  - poništena ili brisana utakmica 

Izvori:

Poveznice 
 Prvenstvo Splitskog nogometnog podsaveza 1967./68.

Izvori 
 Duško Marović, Andrija Križević-Drina: Šest decenija Nogometnog saveza općine Split : 1920 - 1980, Split, 1980. str. 86 
 Jurica Gizdić: 50 godina Jadrana iz Tučepi, Tučepi, 2017., , str. 28-29 
 arhiv.slobodnadalmacija.hr, "Slobodna Dalmacija", br. 7224, god. XXIV, izdanje od 24. svibnja 1968., str. 7, pristupljeno 8. ožujka 2019.  
 

1967-68 grupno
Split grupno